Gorbunow, Gorbunov oder Gorbunovs ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolijs Gorbunovs (* 1942), lettischer Politiker
 Anton Gorbunow (* 1949), deutscher Langstreckenläufer
 Dmitri Alexandrowitsch Gorbunow (* 1977), russischer Dartspieler
 Grigori Iwanowitsch Gorbunow (1918–2010), russischer Geologe
 Igor Wladimirowitsch Gorbunow (* 1994), russischer Fußballspieler
 Kirill Antonowitsch Gorbunow (1822–1893), russischer Porträtmaler
 Nikolai Petrowitsch Gorbunow (1892–1938), sowjetischer Politiker

Siehe auch

 Gorbunowa